Club Defensores de Belgrano puede referirse a los siguientes:

 Defensores de Belgrano, club deportivo de Buenos Aires, fundado en 1906;
 Defensores de Belgrano, club deportivo de Villa Ramallo, fundado en 1946;
 Defensores de Belgrano, club deportivo de San Pedro, Provincia de La Rioja.